«Пелистер» () — северомакедонский футбольный клуб из города Битола. Основан в 1945 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Тумбе Кафе» общей вместимостью до 8 000 зрителей.
Действующий участник Первой лиги чемпионата Северной Македонии по футболу. Главный соперник «Вардар (Скопье)», матч с которым называют Вечным дерби.

Достижения клуба 
 Чемпионат Союзной республики
  Чемпион (7): 1949/50, 1950/51, 1956/57, 1959/60, 1960/61, 1974/75, 1981/82

 Первая лига
  Бронзовый призёр (1): 2007/08

 Вторая лига
  Чемпион (2): 2005/06, 2011/12

 Кубок Македонской республики
  Победитель (4): 1959, 1962, 1985, 1991

 Кубок Македонии
  Победитель (2): 2000/01, 2016/17
  Финалист (2): 1992/93, 1993/94

Болельщики

Статистика выступлений с 2005 года 

 По итогам регулярного сезона.

Выступления в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com 
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com 
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на soccer365.ru 
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Северной Македонии
ФК «Пелистер»
Битола